Кевдадых:

 Кевдадых — село в Губадлинском районе Азербайджана.
 Кевдадых — село в Тертерском районе Азербайджана.